K-4 Lorelei (1939) — немецький канонерський човен.
 Лорелей — скеля на східному березі Рейну, поблизу містечка Санкт-Гоарсхаузен.